Chains Of Love – drugi singel brytyjskiego duetu Erasure z trzeciego albumu studyjnego The Innocents.

Lista utworów 
EBX2.4 – Chains Of Love

 Chains Of Love – 7" Remix
 Don't Suppose
 Chains Of Love – Foghorn Mix
 Don't Suppose – Country Joe Mix
 The Good, The Bad And The Ugly
 Chains Of Love – Truly In Love With The Marx Bros Mix
 The Good, The Bad And The Ugly – The Dangerous Mix

Linki zewnętrzne 
 Dyskografia
 Dyskografia
 Erasure

Single wydane w roku 1988